Камеш:

 
 Камеш, Ярослав (род. 1969) — чешский хоккеист.